Château de Reux est le nom porté par plusieurs châteaux :
 Château de Reux à Reux, département du Calvados en France ;
 Château de Reux à Conneux, province de Namur en Belgique.

Reux